La Liga Leumit 1986-1987 è stata la 33ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro